Kallaste – miasto i gmina w prowincji Tartu, w Estonii
 Kallaste – wieś w prowincji Saare, w gminie Kihelkonna, w Estonii
 Kallaste – wieś w prowincji Saare, w gminie Muhu, w Estonii